Kiva – locali utilizzati dai Pueblo per le loro funzioni religiose o assemblee
 Kiva – organizzazione non governativa statunitense che promuove azioni di microcredito in paesi disagiati attraverso raccolta di fondi via internet
 Kiva – album di Steve Roach, Michael Stearns e Ron Sunsinger del 1995
 Kiva – personaggio della serie animata Megas XLR
 Kiva – personaggio della serie animata Stargate Universe
 Kiva – circoscrizione della Tanzania